

Persone 
 Keizō Takemi – politico giapponese
 Tarō Takemi – medico giapponese
Takemi - Streamer di animal crossing

Personaggi immaginari 
 Kōsuke Takemi – personaggio della serie animata Inazuma Eleven Ares
 Tae Takemi – personaggio del videogioco Persona 5